

Ход соревнований

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 08.08.1992

 Предварительные забеги 
В полуфинал выходят по три лучших из каждого забега плюс четверо оставшихся, показавшие лучшее время.Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

Финал 
'''Барселона, Олимпийский стадион, 08.08.1992

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
М